William Anderson puede hacer referencia a:
 William Anderson (1750 - 1758), naturalista y explorador inglés.
 William Anderson «Devil Anse» Hatfield (1839 - 1921), líder de la familia Hatfield durante el conflicto entre los Hatfield y los McCoy que desde entonces ha formado parte del folclore estadounidense.
 William Anderson Coffin (1855 - 1925), pintor de figura y paisaje estadounidense.
 William Anderson (1888 - 1975), politólogo estadounidense.
 '''William Anderson General Merchandise Store, tienda histórica estadounidense ubicada en Goulds, Florida.